Evtushenko se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Lyse Evtushenko
 Lyudmila I. Evtushenko